Jan V – patriarcha Konstantynopola 669–675
 Jan V – papież 685–686
 Jan V – chalcedoński patriarcha Jerozolimy w latach 706–735
 Jan V – syryjsko-prawosławny Patriarcha Antiochii w latach 936-953
 Jan V – chalcedoński patriarcha Antiochii w latach 995–1000
 Jan V – margrabia Brandenburgii 1308–1317
 Jan V Paleolog – cesarz Bizancjum 1341–1391 (z przerwami)
 Jan V - duchowny, maronicki patriarcha Antiochii w latach 1367-1404
 Jan V – książę Meklemburgii-Schwerin 1422–1442
 Jan V Wielkoduszny – król Portugalii 1706–1750